Traubenberg steht für:

 Traubenberg (Zollikon), Haus in Zollikon, Kanton Zürich, Schweiz
 Traubenberg (Berg), Berg in Pirching am Traubenberg, Steiermark, Österreich
 den ehemaligen Namen (bis 1944) des Dorfes Tamarissi in Georgien, siehe Tamarissi (Marneuli)

Traubenberg ist der Name folgender Personen:

 Alexander Rausch von Traubenberg (1814–1777), russischer Generalleutnant
 Eugen Rausch von Traubenberg (1855–1923), russischer General der Kavallerie
 Franz Rausch von Traubenberg (1743–1816), österreichischer Mathematiker 
 Heinrich Rausch von Traubenberg (1880–1944), Experimentalphysiker
 Konstantin Rausch von Traubenberg (1814–1863), russischer Generalmajor
 Michael Johann Rausch von Traubenberg (1719–1772), russischer Generalmajor